Philippe Soulez,  un philosophe français (1943-1994)
 Guillaume Soulez, un chercheur en cinéma et audiovisuel

Voir aussi